Bieg łączony mężczyzn rozgrywany w ramach biegów narciarskich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 odbył się 9 lutego na kompleksie narciarsko-biathlonowym „Łaura” w Krasnaja Polana. Zawodnicy rozpoczęli rywalizację od przebiegnięcia 15 kilometrów stylem klasycznym, następnie mieli do pokonania 15 kilometrów stylem dowolnym.

Mistrzem olimpijskim został Szwajcar Dario Cologna. Drugie miejsce zajął, broniący tytułu, Szwed Marcus Hellner, a na trzecim miejscu uplasował się Norweg Martin Johnsrud Sundby.

Terminarz

Tło

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014